

Toponymes 

 Érize-la-Brûlée est une commune française, située dans le département de la Meuse et la région Lorraine.

 Érize-la-Grande est un village dans la commune de Raival, située dans le département de la Meuse et la région Lorraine.

 Érize-la-Petite est une commune française, située dans le département de la Meuse et la région Lorraine.

 Érize-Saint-Dizier est une commune française, située dans le département de la Meuse et la région Lorraine.

Patronyme 

 Marie-Anne Erize